Sergueï Vadimovitch Gorloukovitch (en ), né le  à Borouny, en RSS de Biélorussie (Union soviétique), est un footballeur international russe reconverti en entraîneur.

Il a également joué pour la sélection d'URSS.

Biographie

Statistiques

Palmarès

Liens externes 
 
  Statistiques de Sergueï Gorlukovich sur legioner.kulichki.com

Footballeur international soviétique
Footballeur international russe
Joueur du FK Homiel
Joueur du FK Dinamo Minsk
Joueur du Lokomotiv Moscou
Joueur du Borussia Dortmund
Joueur du KFC Uerdingen
Joueur de l'Alania Vladikavkaz
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur du FK Moscou
Joueur du FK Sibir Novossibirsk
Joueur du FK Lokomotiv Nijni Novgorod
Joueur du Mika FC
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 1988
Champion olympique russe
Champion olympique de football
Entraîneur russe de football
Entraîneur du SKA-Khabarovsk
Entraîneur de l'Avangard Koursk
Naissance en novembre 1951
Naissance en RSS de Biélorussie